Truss est un patronyme porté notamment par :

 Liz Truss (1975-), femme politique britannique ;
 Seldon Truss, nom de plume de Leslie Seldon-Truss (1892-1990), auteur britannique de roman policier ;
 Warren Truss (1948-), homme politique australien.

Voir aussi 
 truss est un outil Unix similaire à strace ;
 truss rod, nom en anglais de la barre de réglage présente dans les guitares.
 Gouvernement Truss au Royaume-Uni.